1-й чемпионат мира по биатлону среди юниоров проходил в восточногерманском Альтенберге под Дрезденом с 16 по 19 февраля 1967 года, одновременно со взрослым чемпионатом мира.

Проходили только мужские соревнования среди юниоров (до 21 года). Было разыграно 2 комплекта медалей, в индивидуальной гонке на 15 км с тремя огневыми рубежами и эстафете. В соревнованиях приняли участие 24 спортсмена из 8 стран.

В индивидуальной гонке победил норвежец Тур Свендсбергет за счёт лучшего лыжного хода. Серебряный призёр Владимир Калиничев из СССР уступил ему на лыжне три с половиной минуты, но несколько лучше стрелял. До последнего огневого рубежа за победу боролись румыны Георге Церцель и М. Стоян и швед П. Маудер, но неудачно провели стрельбу стоя и откатились вниз в классификации.

В эстафете первые полтора этапа лидировала сборная СССР, в которой удачно стартовал Василий Третьяков. Однако на второй стрельбе второго этапа Юрий Михайлов не поразил ни одной мишени и отправился на пять штрафных кругов, на третьем этапе Владимир Калиничев также неудачно стрелял. В итоге сборная СССР откатилась на четвёртое место, а победу одержала команда Польши, отстрелявшая чисто.

Результаты соревнований

Медальный зачёт

Примечания

Ссылки 
 Минский ЕГЭ
 Заметка в «Советском спорте» об индивидуальной гонке
 Заметка в «Советском спорте» об эстафете

Чемпионаты мира по биатлону среди юниоров
1967 год в биатлоне